Die Geneva Challenger IPP Trophy 2010 war ein Tennisturnier, das vom 23. bis 29. August 2010 in Genf stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2010 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
  der Geneva Open
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Website (PDF; 31 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Website (PDF; 26 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Website (PDF; 27 kB)

ATP Challenger Tour 2010
Tennisturnier in Genf